Saros 67 zonsverduisteringserie was een reeks zonsverduisteringen in de periode 4 maart -709 t/m 10 april 571. Deze serie duurde 1280 jaar en 37 dagen, bevatte 72 verduisteringen en viel samen met de Inex serienrs 13 t/m 84.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremiteiten

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus